Aleksandr Aleksandrowicz Bolszunow (ros. Александр Александрович Большунов; ur. 31 grudnia 1996 w Tiumeni) – rosyjski biegacz narciarski, medalista olimpijski, medalista mistrzostw świata, trzykrotny medalista mistrzostw świata młodzieżowców i wicemistrz świata juniorów.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Aleksandr Bolszunow pojawił się w 20 listopada 2012 roku, podczas Eastern Europe Cup w rosyjskiej miejscowości Wierszyna Tioi, gdzie zajął 188. miejsce na dystansie 10 km stylem dowolnym. W 2015 roku wystąpił na mistrzostwach świata juniorów w Ałmaty, gdzie zajął 11. miejsce w sprincie klasycznym. Na rozgrywanych rok później mistrzostwach świata juniorów w Râșnovie był między innymi drugi w sztafecie i ósmy w biegu na 15 km stylem dowolnym. Ponadto podczas mistrzostw świata młodzieżowców w Park City w 2017 roku zwyciężył w biegu na 15 km stylem dowolnym i biegu łączonym, a w sprincie techniką klasyczną był drugi.

W Pucharze Świata zadebiutował 8 marca 2017 roku w Drammen, gdzie zajął 9. miejsce w sprincie stylem klasycznym. Podczas debiutu w PŚ zdobył pierwsze pucharowe punkty do klasyfikacji generalnej. Na podium zawodów tego cyklu po raz pierwszy stanął 26 listopada 2017 roku w Ruce, gdzie był trzeci w cyklu Ruka Triple. W zawodach tych lepsi okazali się jedynie dwaj Norwegowie: Johannes Høsflot Klæbo i Martin Johnsrud Sundby.

W lutym w 2017 roku wystartował na mistrzostwach świata w Lahti, gdzie zajął 15. miejsce w biegu łączonym i 26. miejsce w sprincie stylem dowolnym. Na rozgrywanych dwa lata później mistrzostwach świata w Seefeld zajmował drugie miejsce w biegu łączonym, sprincie drużynowym, sztafecie i biegu na 50 km stylem dowolnym. W tych samych konkurencjach medale zdobywał też podczas mistrzostw świata w Oberstdorfie w 2021 roku. W sztafecie i biegu na 50 km klasykiem ponownie był drugi, w sprincie drużynowym był trzeci, a w biegu łączonym wywalczył złoty medal. 

Na igrzyskach olimpijskich w Pjongczangu w 2018 roku startował jako reprezentant ekipy sportowców olimpijskich z Rosji. Najpierw zajął trzecie miejsce w sprincie klasykiem, plasując się za Johannesem Høsflotem Klæbo i Włochem Federico Pellegrino. Następnie razem z Andriejem Łarkowem, Aleksiejem Czerwotkinem i Dienisem Spicowem zajął drugie miejsce w sztafecie. Srebrny medal zdobył także w sprincie drużynowym, startując w parze ze Spicowem. Ponadto był drugi na dystansie 50 km techniką klasyczną, przegrywając tylko z Iivo Niskanenem z Finlandii. Na rozgrywanych cztery lata później igrzyskach w Pekinie wywalczył pięć medali. W biegu łączonym, sztafecie i biegu na 50 km był najlepszy. W biegu na 15 km klasykiem zajął drugie miejsce, ulegając jedynie Niskanenowi. Ponadto razem z Aleksandrem Tierientjewem był trzeci w sprincie drużynowym stylem klasycznym.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium chronologicznie

Miejsca na podium w etapach chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach

Odznaczenie 
 Order Przyjaźni (27 lutego 2018)

Przypisy

Uwagi

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 

Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2019
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2021
Odznaczeni Orderem Przyjaźni (Federacja Rosyjska)
Rosyjscy biegacze narciarscy
Rosyjscy medaliści olimpijscy
Ludzie urodzeni w Tiumeni
Urodzeni w 1996